Копитар (, ) — фамилия.
 Копитар, Анже (род. 1987) — словенский хоккеист.
 Копитар, Ерней Бартол (1780—1844) — словенский лингвист, филолог, славист.

См. также 
 Копитарева градина